Chinstrap (englisch für Kinnriemen, Sturmband) steht für:

 Chinstrap Cove, Bucht an der Küste von Clarence Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Chinstrap Island, kleine Insel vor Sabrina Island im Archipel der Balleny-Inseln, Antarktis
 Chinstrap penguin, englischsprachiger Name für den Zügelpinguin
 Chinstrap Point, Landspitze an der Küste von Vindication Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis